Jerebîlivka se poate referi la:

 Comuna Jerebîlivka, Moghilău, comună în raionul Moghilău, regiunea Vinnița, Ucraina
 Jerebîlivka, Moghilău, localitatea de reședință a comunei Jerebîlivka din raionul Moghilău, regiunea Vinnița, Ucraina
 Jerebîlivka, Novohrad-Volînskîi, sat în comuna Pișciv din raionul Novohrad-Volînskîi, regiunea Jîtomîr, Ucraina